Echinacea: a kasvirág növénynemzetség tudományos neve
 Echinacea (állatcsoport): a tengerisünök egy öregrendje